Kockelkorn steht für:
 Frucht des Cocculus-Strauchs, siehe Scheinmyrte

Kockelkorn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Kockelkorn (1843–1914), deutscher Schachkomponist

Siehe auch:
 Kockelkorn & Vaaßen